Webb může být:

příjmení
 Alex Webb (* 1952) – americký fotograf
 Alison Webbová (* 1961) – kanadská zápasnice – judistka
 George Webb Medley (1826–1898) – anglický šachový mistr a funkcionář
 Harri Webb (1920–1994) – velšský básník
 Howard Webb (* 1971) – anglický fotbalový rozhodčí
 Chick Webb (1905-1939) – americký bubeník a kapelník
 James Edwin Webb (1906–1992) – americký úředník, v letech 1961–1968 vedl NASA
 Jim Webb (* 1946) – americký politik
 Karrie Webbová (* 1974) – australská golfistka
 Lucy Webb Hayesová (1831–1889) – manželka 19. prezidenta USA R. B. Hayese
 Margaret Ely Webb (1877–1965) – americká ilustrátorka
 Matthew Webb (1848–1883) – anglický plavec, který přeplaval La Manche
 Paul Douglas Webb (* 1962) – anglický hudebník
 Richard Wilson Webb (1901–1966) – americký spisovatel britského původu

hudební duo
 The Webb Sisters (česky Sestry Webbovy) – anglické hudební duo, tvořené sestrami Charley a Hattie Webbovými

místopisné jméno
 Webb County – okres v Texasu
 Vesmírný dalekohled Jamese Webba – teleskop připravovaný organizacemi NASA, ESA a CSA